Bo Björkman kan avse

 Bo Björkman (arkitekt)
 Bo Björkman (fotbollsspelare)
 Bo Björkman (ingenjör)